Stanisław Janicki ist der Name folgender Personen:

* Stanisław Janicki (Mathematiker) (1798–1855), polnischer Mathematiker 
 Stanisław Janicki (Ingenieur) (1836–1888), polnischer Ingenieur, Hydrologe und Erfinder
 Stanisław Janicki (Politiker) (1872–1939), polnischer Politiker 
 Stanisław Janicki (Schriftsteller) (* 1933), polnischer Schriftsteller, Drehbuchautor, Regisseur und Filmhistoriker